Die 1. Division 1951/52 war die siebte Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 25. August 1951 und endete am 4. Mai 1952. AB Gladsaxe konnte den Titel verteidigen.

Modus 
Zehn Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1951 52
Fußballsaison 1951/52